ВШК — трёхбуквенная аббревиатура.

 ВШК — Военно-штабной комитет ООН.
 ВШК — входящий шнуровой комплект.
 ВШК МГУК — Высшая школа культурологии, Москва. 
 ВШК — внутришкольный контроль.
 ВШК — военно-шефские комиссии.

См. также 
 ВШ КГБ (устар.) — Высшая школа КГБ.
 ЕВШК — «Екатеринбургский виншампанкомбинат», АООТ «ЕВШК».